Die Nemzeti Bajnokság 2022/23, offiziell nach dem Sponsor OTP Bank OTP Bank Liga benannt, ist die 122. Spielzeit der höchsten ungarischen Spielklasse im Männerfußball. Sie wurde am 29. Juli 2022 zwischen Honvéd Budapest und dem Zalaegerszegi TE FC eröffnet.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2022/23 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:

 der Meister der Nemzeti Bajnokság 2021/22:
  Ferencváros Budapest
 die verbliebenen Mannschaften der Nemzeti Bajnokság 2021/22:
  Kisvárda FC
  Puskás Akadémia FC
  Fehérvár FC
  Újpest Budapest
  Paksi FC
  Debreceni Vasutas SC
  Zalaegerszegi TE FC
  Honvéd Budapest
  Mezőkövesd-Zsóry SE
 der Erst- und der Zweitplatzierte der Nemzeti Bajnokság II 2021/22:
  Vasas Budapest
  Kecskeméti TE

Statistiken

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der mittleren Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe. Die Ergebnisse sind immer aus Sicht der Heimmannschaft angegeben.

Hinrunde

Rückrunde

Tabellenverlauf 
Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

2022
Fußballsaison 2022/23